Fackelmann ist der Name folgender Unternehmen:

 Fackelmann, ein auf Haushaltsartikel und Badezimmermöbel spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in Hersbruck

Fackelmann ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Fackelmann (1916–1985), österreichischer Konservator und Autor 
 Hans Fackelmann (1933–1979), rumänischer Architekt und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Fackelmann Therme Hersbruck, ein Thermal- und Freizeitbad in Hersbruck
 Sammlung Fackelmann, Privatsammlung von Handschriftenfragmenten vor allem von Papyri des Wiener Konservators Anton Fackelmann